Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Mertiňák e Pavel Šnobel che hanno battuto in finale Paul Logtens e Melle Van Gemerden 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tejmuraz Gabašvili /  Dmitri Vlasov (semifinali)
 Aleksej Kedrjuk /  Vadim Kucenko (quarti di finale)

 Sunil-Kumar Sipaeya /  Andrej Stoljarov (semifinali)
 Paul Logtens /  Melle Van Gemerden (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2004